Sizuoka, város, Sizuoka prefektúra székhelye Japánban
 Sizuoka prefektúra, Japánban